Aries steht für:
 Aries, das astronomische Sternbild Widder (Sternbild)
 Aries, die lateinische Bezeichnung das Tierkreiszeichen Widder (Tierkreiszeichen)
 Arieș, ein Fluss in Rumänien
 Aries, ein antiker Rammbock, siehe Aries (Militärtechnik)
 Aries, ein Ort in Panama, siehe Aries (Panama)
 Aries, eine amerikanische Höhenforschungsrakete, siehe Aries (Rakete)
 Aries, eine italienische Band von Fabio Zuffanti, siehe Aries (Band)
 Aries, ein Lied auf der Platte Indelibly_Stamped der Band Supertramp
 den ehemaligen britischen Automobilhersteller Aries Motor Sport
 Aries (Zeitschrift) – The Journal for the Study of Western Esotericism

ARIES steht als Abkürzung für:
 ARIES (Informatik), ein Algorithmus zur Fehlerbehandlung bei Datenbanken
 Automatic Recompilation and Integrated Environment Simulation, eine Emulationsschicht von HP-UX

Ariès steht für:

 SA Ariès, ehemaliger französischer Fahrzeughersteller

Aries oder Ariès ist der Name folgender Personen:

 Austin Aries (* 1978), US-amerikanischer Wrestler
 Philippe Ariès (1914–1984), französischer Historiker
 Aries Spears (* 1975), US-amerikanischer Komiker

Siehe auch:
 Aris

Abkürzung